Натуральне число 1708
 1708 рік до нашої ери
 1708 рік нашої ери